In de Middeleeuwen was De Weerd een eilandje in de Maas bij Venlo. De laagten bij de haven en Maasbrug werden in de achttiende eeuw met puin aangevuld en zo ontstond het Bastion Le Roy, waardoor er een verbinding met de Maaskade ontstond. Tot het begin van de 21e eeuw werd de Kop van De Weerd als parkeerterrein gebruikt.

Versterking van de vesting 
In 1586, tijdens het beleg door Alexander van Parma, bleek op het eiland een fort te liggen. Het fort had de vorm van een halve maan en diende als buitenste verdedigingslinie van de vesting Venlo. Later, toen op de Blerickse oever het Fort Sint-Michiel werd gebouwd, raakte het eilandfort overbodig.

Haven 

Al in de middeleeuwen fungeerde de Venlose haven als overslagplaats voor goederen. Venlo dankte die functie aan het feit dat de Maas stroomopwaarts van Venlo veel ondieper is. Ter hoogte van de Bolwaterstraat was een laad- en loskade en tussen de Maaskade en het intussen tot schiereiland veranderde De Weerd was een vluchthaven waar schepen in de winter bij zware ijsgang een veilige schuilplaats vonden. Het recht van vrije opslag maakte Venlo tot stapelplaats voor de Hollandse waren, die hier werden overgeladen en voor een deel werden verscheept naar het land van Gulik, Aken, Luik en Overmaas en andersom. Het feit dat Venlo vrijheid genoot van de meeste Gelderse tollen gaf aan deze handel nog meer uitbreiding. De havenfunctie was voor de ontwikkeling van Venlo van grote betekenis.

Door staatkundige veranderingen in het begin van de achttiende eeuw raakte de Maashandel echter in verval. De opening van de Zuid-Willemsvaart, in 1828, bracht de scheepvaart op en de handel in Venlo opnieuw een zeer gevoelige slag toe. Venlo besloot hierop de laad- en losplaats aan de haven te verbeteren. In 1837 werd begonnen met het uitbaggeren van de haven en werd de dam in de haven opgeruimd. In 1904 kreeg de Venlose haven de beschikking over een nieuwe aanlegplaats die zo was geconstrueerd dat binnenvaartschepen voortaan bij elke waterstand gelost en geladen konden worden. Deze kade werd zo gebouwd dat zowel bij hoge als bij lage waterstand het laden en lossen langer dan voorheen voortgang kon vinden.

In de jaren ’70 was de haven steeds minder in trek voor de handel en verdween alle activiteit uit de haven. In de jaren die volgden werden steigers geplaatst, zodat er een passantenhaven ontstond waar pleziervaartuigen konden aanleggen.

Maasboulevard 
Na de eeuwwisseling werd besloten de Maaskade volledig te renoveren. Het plan Maasboulevard was geboren. In die plannen zal de Kop van De Weerd veranderen in een stadspark. Vanaf de Maasboulevard zal een voetgangersbrug worden gerealiseerd, zodat wandelaars makkelijk dit stadspark kunnen bereiken.

Externe link
 Rivierpark Venlo-Velden op limburgs-landschap.nl

Park in Venlo
Vestingwerk van Venlo